A 2008. évi nyári olimpiai játékokon az atlétika női magasugrás versenyszámát augusztus 21. és 23. között rendezték a Pekingi Nemzeti Stadionban.

A kvalifikáció során az A-szint 195 centiméter, míg a B-szint 191 centiméter volt.

Rekordok 

A versenyt megelőzően a következő rekordok voltak érvényben női magasugrásban:

A versenyen új rekord nem született.

Eredmények 
Az eredmények centiméterben értendők. A rövidítések jelentése a következő:

Selejtező

Döntő

Források 

Atlétika a 2008. évi nyári olimpiai játékokon